Kalmár György (1726–1781 után) nyelvész
Kalmár György (1911–1944) rabbi
Kalmár György (1913–1986) labdarúgó, edző
Kalmár György (1923–2021) diplomata
Kalmár György (1926–2002) újságíró
Kalmár György (1929–1992) labdarúgó (Győri Vasas ETO)
Kalmár György (1952) labdarúgó (Rába ETO)
Kalmár György (1955) erdélyi magyar színész